

Балтув — гміна в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Балтув — село в гміні Жижин Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Балтув — село в гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства